

Geografia 
Algeria
 Ouled Boudjemaa –  comune nella provincia di ʿAyn Temūshent

Persone 
 Damien Boudjemaa – calciatore francese naturalizzato algerino, centrocampista
 Mehdi Boudjemaa – calciatore francese, centrocampista